B 39 steht für:
 die Bundesstraße 39 in Deutschland
 die Pielachtal Straße in Österreich

B-39 steht für:
 B-39, ein sowjetisches U-Boot der Foxtrot-Klasse

B39